Thuringen M
Orte in Thuringen